Velika nagrada Albija je bila trinajsta dirka za Veliko nagrado v sezoni Velikih nagrad 1947. Odvijala se je 13. julija 1947 v Albiju.

Rezultati

Dirka

Viri
www.silhouet.com 
www.racing-database.com 

1947
Sezona Velikih nagrad 1947